Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 2002 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na City of Manchester Stadium w Manchesterze w Anglii.

Rozegrano 24 konkurencje męskie i 22 kobiece, a także 2 dla niepełnosprawnych lekkoatletów (nie ujęte w poniższym wykazie). Kobiety po raz pierwszy rywalizowały w chodzie na 20 kilometrów, zamiast dotychczas rozgrywanego chodu na 10 kilometrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Wspólnoty Narodów 2002
2002 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
2002